Фердина́нд Сва́тош (; 11 мая 1894, Зиммеринг — 29 ноября 1974) — австрийский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции нападающего.

Карьера 
Фердинанд Сватош начал свою карьеру в 1911 году в клубе «Зиммерингер», где уже играл его брат, игрок сборной Австрии Якоб Сватош. В сезоне 1913/14 Сватош забил за клуб 18 голов и стал лучшим бомбардиром команды, и впервые был вызван в национальную сборную. В 1914 году Сватош перешёл в стан чемпиона Австрии 1913 года, клуб «Рапид», этот переход был тем неожиданнее, что его звал в свой стан нынешний чемпион страны, клуб «ВАФ», у которого в прошедшем сезоне, благодаря двум мячам Сватоша, «Зиммерингер» выиграл со счётом 2:1. В составе «Рапида» Сватош трижды выигрывал национальное первенство и один раз кубок Австрии. Затем Сватош вернулся в «Зиммерингер», потом выступал за «Аматеурен», с которым стал в 1924 году чемпионом Австрии, а тремя годами ранее обладателем кубка. Затем выступал в Германии за «Кёльн». В Германии Сватош продолжил карьеру уже тренером, работая с различными клубами, включая «Рот-Вайсс Оберхаузен», «Боруссию» из Дортмунда, «Арминию» из Билефельда и «Шальке 04».

В сборной Австрии Фердинанд Сватош провёл 23 матча и забил 18 мячей, из этих 18-ти голов три были забиты 16 сентября 1920 года в ворота сборной Германии, в котором австрийцы впервые победили немцев со счётом 3:2.

Достижения

Командные 
 Чемпион Австрии (4): 1916, 1917, 1919, 1924
 Обладатель Кубка Австрии (3): 1919, 1921, 1924
 Чемпион Западной Германии: 1928

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1923

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на austria-archiv.at
 Матчи за сборную
 Профиль на rapidarchiv.at

Умершие в Базеле
Футболисты Австрии
Футбольные тренеры Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Тренеры ФК «Арминия» Билефельд
Тренеры ФК «Фортуна» Кёльн
Тренеры ФК «Шальке 04»